Нема́нья Ни́колич (; ) — черногорский футболист, полузащитник клуба «Минск» и сборной Черногории.

Карьера

Клубная 
Неманья Николич является воспитанником футбольного клуба «Црвена Звезда». В 2006—2008 годах играл в арендах в ФК «Златибор Вода» и ФК «Грбаль». После возвращения из аренды сыграл 25 матчей за воспитавшую его команду. В 2010—2011 опять ушёл в аренду. В 2011 подписал контракт с ОФК.

В 2013 году перешёл в «Динамо» (Минск) на срок два с половиной года. В первом сезоне за столичную команду сыграл 20 матчей во всех турнирах забил 1 гол. В сезоне 2014 сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 7 мячей. Сыграл 6 матчей на групповом этапе Лиги Европы, забил 2 мяча: греческому ПАОКу и итальянской «Фиорентине». Вошёл в символическую сборную (сборная Б) чемпионата Белоруссии. С июля 2015 года — игрок борисовского БАТЭ. В марте 2019 года подписал контракт с ФК Минск на срок до конца 2019 года.

В сборной 
В 2008 году дебютировал за молодёжную сборную Черногории по футболу, где всего сыграл 9 матчей и забил 1 гол. В 2009 дебютировал за национальную сборную в матче с национальной сборной Уэльса.

Достижения 
 Динамо (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2013

 БАТЭ
 Чемпион Белоруссии: 2015

 Црвена Звезда
 Обладатель Кубка Сербии (1): 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК БАТЭ 
 Профиль на официальном сайте ФК Динамо (Минск) 
 
 
 

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Грбаль»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Хапоэль» Раанана
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Тузла Сити»
Игроки ФК «Графичар»
Игроки ФК «Колубара»